Koefficient kan syfta på:

 Koefficient (matematik) – en multiplikativ faktor 
 Koefficient (fysik) – en fysikaliskt bestämd men enhetslös faktor
 Aerodynamiska koefficienter – en samling dimensionslösa storheter som används för att beskriva krafter och moment
 Uefa-koefficient – statistik som används för rankning och seedning i internationella turneringar